Fuel kan syfta på:

 Fuel (datorspel) – ett datorspel av racingtyp
 Fuel (musikalbum) – Raised Fists första fullängdsalbum
 Fuel (musikgrupp) – ett amerikanskt hårdrocksband